La Coppa di Israele 1985-1986 è la 26ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 

Hapoel Gerusalemme ammesso direttamente al turno successivo

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1985-1986

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
Coppa di Israele di pallacanestro maschile